Aeroclub oder Aeroklub steht für:

 eine spezielle Bezeichnung für einen Luftsportverein, dessen Mitglieder Luftsport ausüben
 Aeroklub war die Bezeichnung für die Luftstreitkräfte in der Kasernierten Volkspolizei in der DDR

im Einzelnen
 Aeroclub von Deutschland, auch Kaiserlicher Aeroclub
 Aeroklub, Vorläufer der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee der DDR
 Deutscher Aero Club, ein deutscher Luftsportverband
 Österreichischer Aero Club, ein österreichischer Luftsportverband
 Aero-Club der Schweiz, ein Schweizer Luftsportverband
 Royal Aero Club, die nationale Körperschaft für die Sportluftfahrt und deren Regelung im Vereinigten Königreich.
 Hannoverscher Aero-Club

Siehe auch: